Майя Казан (; ) — американская актриса театра и кино.

Биография 
Майя родилась 24 ноября 1986 года в Лос-Анджелесе. Дочь сценаристов Николаса Казана и Робин Свайкорд, младшая сестра актрисы Зои Казан, внучка режиссёра Элиа Казана.

Её актёрский дебют состоялся в 2008 году, несколько лет она снималась в короткометражках. Получила известность благодаря ролям в фильме «Милая Фрэнсис», сериалах «Больница Никербокер» и «Подпольная империя».

В 2015 году получила премию «Спутник» в категории «Лучший актёрский ансамбль в телесериале».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Уэслианского университета
Казан
Киноактрисы США